Шяуляй () — литовский женский баскетбольный клуб из Шяуляй, часть одноимённого баскетбольного клуба.

История

Хронология названий 
 Рута — до 2012 года
 Рута-Университетас — 2012—2014
 Шяуляй-Университетас — 2014—2019
 Шяуляй — с 2019 года

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайт Женской лиги  

Женские баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы по алфавиту